2 miejscowości w Estonii:
 Jõksi – wieś w prowincji Põlva, w gminie Kanepi
 Jõksi – wieś w prowincji Võru, w gminie Meremäe

Inne:
 Jõksi – jezioro w Estonii